Agli Europei di Adalia vince una medaglia d'oro e una d'argento ai Mondiali del Cairo nelle gare a squadre.

Palmarès

Mondiali 
A squadre
  a Il Cairo 2022

Europei 
A squadre
  ad Adalia 2022

Campionato Italiano Individuale:
  ad Udine Campionato Italiano U17 2013
  a Treviso Campionato Italiano U20 2015
  ad Acireale Campionato Italiano U20 2016
  a Roma Campionato Italiano Assoluto 2016
  a Belluno Campionato Italiano U23 2018
  a Courmayeur Campionato Italiano Assoluto 2022

Campionato Italiano a Squadre:
  a Gorizia Campionato Italiano a squadre A1 2017
squadra: Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano
  a Milano Campionato Italiano a squadre A1 2018
squadra: Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano

Altri campionati nazionali:
  ad Atene Campionato Greco a squadre 2020

Note

Collegamenti esterni